Havnar Bóltfelag eller HB Tórshavn er med ca. 1000 medlemmer Færøernes største fodboldklub. Den blev grundlagt 1904 og er Færøernes mest vindende fodboldklub med 24 ligatitler.

Historie 

Oktober i 1904 blev Havnar Bóltfelag – Tórshavns Fodboldklub – stiftet. Desværre er de første sider i HB's forhandlingsprotokol gået tabt, så det er umuligt at sige med sikkerhed på hvilken bestemt dato HB er stiftet. Men medlemmer i HB, som har haft gode historiske kundskaber har regnet sig frem til, at HB blev stiftet omkring midten af Oktober måned i 1904. Derimod står det helt klart i HB's forhandlingsprotokol, at den første bestyrelse blev valgt på et medlemsmøde den 14. November i 1904. HB's første bestyrelse bestod af disse tre herrer: Mads Andrias Winther, Jóan Pauli Joensen og Jákup Mouritsen. Tórshavns senere borgmester Mads Andrias Winther blev HB's første bestyrelsesformand.

Inden 1942 havde man ingen organiseret færøsk fodboldliga eller decideret fodboldmesterskab. Man spillede mest venskabskampe, en del pokalkampe, og deltog også i nogle pokalturneringer. I begyndelsen af det 20. århundrede blev der ikke spillet ret mange kampe. Den første kamp mellem TB Tvøroyri og HB blev spillet den 23. Maj 1909 på Tvøroyri. Kampen sluttede uafgjort 2-2. Den 18. Juli samme år spillede holdene en kamp i Tórshavn, som HB vandt 3-1. Den første kamp mellem de jævnaldrende HB og KÍ Klaksvík fandt sted den 16. Juli 1911. Kampen blev spillet i Tórshavn, og endte med 5-0 sejr til HB. I 1912 vandt HB igen en kamp i Tórshavn, denne gang med 2-0. Men i den første kamp, som blev spillet mellem KÍ og HB i Klaksvík blev resultatet uafgjort 3-3. Efter at have tabt 5-3 og 7-0 til HB 1927 endte den tredje kamp mellem HB og KÍ i dette år med en 7-2 sejr til KÍ. Denne kamp blev spillet i Klaksvík og blev en milepæl i klubbens historie. Og med tiden blev KÌ også et sejrrigt hold.

HB har vundet 24 mesterskabstitler. HB vandt deres første mesterskab i 1955. De andre titler blev vundet i 1960, 1963, 1964, 1965, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1982, 1988, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013, 2018 og i 2020. HB er den eneste klub, der altid har spillet i landets bedste række, men før 2010 var KÍ også et hold som altid havde spillet i den bedste række. Derfor betegner mange kampene mellem KÍ og HB, som klassikere. Klubbernes store rivalisering har gjort dem til naturlige arvefjender i Færøsk fodbold. Blandt de mest mindeværdige kampe mellem KÍ og HB kan vi nævne kampene i sidste spillerunde i både 1971 og i 1972. I 1971 vandt HB mesterskabet i Klaksvík, og i 1972 vandt KÍ mesterskabet i Tórshavn.

Da KÍ og HB havde deres Europæiske debut mødte begge klubber hold fra Letland. I 1993 spillede HB i kvalifikationsrunden i Pokalvindernes turnering imod RAF Jelgava. HB tabte den første kamp på udebane 1-0, men blev af UEFA dømt til at vinde returkampen 3-0, da RAF Jelgava, pga. problemer med et lejet fly, ikke mødte op til kampen. HB kvalificerede sig herved til 1. runde af turneringen, hvor modstanderen var Universitatea Craiova fra Rumænien. Her vandt det rumænske hold sammenlagt 7-0.

HB har gennem tiderne haft mange spillere på Færøernes fodboldlandshold. Mange af de Færøske spillere, som har været legionærer i Danmark, Norge, Island, England, Holland og Skotland har også haft deres rødder i HB.

Aktuel trup 
Pr. 2. maj 2022.

Kendte spillere 
 Uni Arge (f. 1971), rekordspiller, 177 mål ved 223 kampe.
 Heine Fernandez (f. 1966), samtidig træner (DK).
 Jógvan á Lað (f. 1922), "Mister HB", eneste æremedlem.
 Hans á Lag (f. 1974), bedste spiller i 2005.
 Allan Mørkøre (f. 1971), mål mod Schmeichel 1990.
 Fróði Benjaminsen (f. 1977), landsholdsspiller, (rekordspiller på landsholdet, flest landskampe)
 Rúni Nolsøe (f. 1971), rekordspiller, 315 kampe og 56 mål.
 Símun Samuelsen (f. 1985), landsholdsspiller, mål mod Israel i 2005.
 Gunnar Nielsen, landsholdspiller

Hæder 
 Betrideildin (Meistaradeildin)
 Mestre (24): 1955, 1960, 1963, 1964, 1965, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1982, 1988, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013, 2018, 2020

 Løgmanssteypið (Færøernes Cup)
 Vinder (28): 1955, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 1998, 2004, 2019, 2020

 Færøernes Super Cup
 Vinder (4): 2009, 2010, 2019, 2021

Oversigt over UEFA klubkonkurrence

Kampe 

Noter

 PR: Præliminær runde
 1R: Første runde
 QR: Kvalifikationsrunde
 1Q: Første kvalifikationsrunde
 2Q: Anden kvalifikationsrunde

Litteratur 
 Jógvan Arge: Havnarmenn í Gundadali, Havnar Bóltfelag 1904-1994, 1994 (tegninger ved Jákup Pauli Gregoriussen)
 Suni Merkistein: Koyr á HB, 2004 (466 sider. 60 biografier, kronologi, og ca. 500 billeder) –

Eksterne henvisninger 

 HB.fo (hjemmeside på færøsk, engelsk og spansk)
 Stamps.fo (på dansk, public domain og grundlag for denne artikel)

Noter

Se også 
 Havnar Bóltfelag (kvinder)

Fodboldklubber i Færøerne
Tórshavn
Etableret i 1904